La Barque à Giverny (également appelée En norvégienne) est une peinture à l'huile sur toile () réalisée vers 1887 par le peintre français Claude Monet. Elle est conservée au musée d'Orsay à Paris.

Cette peinture représente une excursion en barque de trois femmes à chapeau sur la rivière Epte, à Giverny.

Liens externes 
 

Tableau de Claude Monet
Tableau réalisé en 1887
Bateau dans la peinture
Giverny dans la peinture
Œuvre de Claude Monet au musée d'Orsay